Robert O’Brien (kierowca)
 Robert O’Brien (scenarzysta)
 Robert O’Brien (kajakarz)